Pulpí kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Pulpí (ort), Andalusien, Provincia de Almería, 
 Pulpí (kommun), Andalusien, Provincia de Almería, 

Robotskapade Spanienförgreningar